De zevende etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 25 augustus 2017 van Llíria naar Cuenca. De etappe was een 207 kilometer lange heuvelachtige rit. Onderweg waren er drie gecategoriseerde beklimmingen, allen van de 3e categorie, en er was één tussensprints.

Verloop

Uitvallers

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

 7
Cuenca